Tianba kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tianba (socken i Kina), Sichuan, 
 Tianba Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar